Очень важная персона:

 VIP () — человек, имеющий высокий статус в обществе.
 «Очень важная персона» — советский художественный фильм, комедия режиссёра Е. В. Герасимова.